Eufrònides de Corint, escriptor grec 
 Eufrònides, escultor grec